Kappa Ceti è un nome posseduto da due diverse stelle, fra loro visivamente vicine, appartenenti alla costellazione della Balena:
Kappa1 Ceti, nana gialla situata a 30 anni luce dalla Terra.
Kappa2 Ceti, o 97 Ceti, gigante gialla situata a 290 anni luce dalla Terra.